Horn Ede (1825–1875) közgazdász, statisztikus, liberális politikus
 Horn Ede (1916–2001) kertész, agrármérnök, pomológus